Zweikraftfahrzeug steht für:

 eine Zweikraftlokomotive 
 einen Duo-Bus, früher als Zweikraftwagen bezeichnet